Аројо Колорадо има више значења:

 Аројо Колорадо, Охо де Агва (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Аројо Колорадо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Колорадо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Колорадо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аројо Колорадо (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Колорадо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Колорадо (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Колорадо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Колорадо (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Колорадо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Аројо Колорадо (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Колорадо (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Аројо Колорадо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Колорадо (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Колорадо (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Колорадо (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Колорадо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Колорадо (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Колорадо, Круз Верде (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Колорадо (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику